Јадранска лига у ватерполу 2016/17. или Регионална ватерполо лига 2016/17. је девета сезона такмичења које окупља најбоље ватерполо клубове из неколико бивших република СФРЈ: Хрватске, Србије и Црне Горе. Генерални спонзор је Триглав осигурање, тако да званични назив такмичења гласи Триглав регионална ватерполо лига.

А1 лига

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Завршни турнир четворице (Фајнал-фор)

Полуфинале

Финале

А2 лига

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Бараж за А1 лигу 

 ПОШК ће наредне сезоне играти у А1 лиги, а Војводина у А2 лиги.

Спољашње везе 
 Званичан сајт лиге

Ватерполо у 2016.
Ватерполо у 2017.